Juan Cruz (wielrenner) - Colombiaans wielrenner
 Juan Cruz (honkballer) - honkballer uit Dominicaanse Republiek
 Juan Cruz (regisseur) - Spaanse filmregisseur en scenarioschrijver